Marino se poate referi la: 

 Marino, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia,
 Marino (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Adrian Marino, eseist, critic, istoric și teoretician literar român, laureat al premiului Herder